Капустянська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Капустянська сільська рада — Одеська область, Савранський район

 Капустянська сільська рада — колишня сільська рада Новоушицького району Хмельницької області, у серпні 2015 увійшла до складу Новоушицької селищної громади